Véronique oder Veronique ist ein weiblicher Vorname.

Herkunft und Bedeutung 
Véronique ist eine französische Variante zu Veronika.

Namensträgerinnen 
 Véronique Claudel (* 1966), französische Biathletin
 Véronique Elling (* 1975), französische Sängerin
 Véronique Genest (* 1956), eigentlich Véronique Combouilhaud, französische Schauspielerin
 Véronique Gens (* 1966),  französische Sopranistin
 Veronique Hronek (* 1991), deutsche Skirennläuferin
 Véronique De Keyser (* 1945), belgische Psychologin und Hochschullehrerin
 Véronique Lathuraz (* 1968), französische Skibergsteigerin und Mitglied der Equipe de France de Ski de Montagne
 Véronique Mang (* 1984),  französische Sprinterin kamerunischer Herkunft
 Veronique Marot (* 1955), englische Langstreckenläuferin französischer Herkunft
 Véronique Müller (* 1948), Schweizer Liedermacherin
 Véronique Sanson (* 1949), französische Chansonnière und Songwriterin
 Véronique Silver (1931–2010), französische Film- und Theaterschauspielerin
 Véronique Tadjo (* 1955), ivorische Schriftstellerin, Dichterin, Kinderbuchautorin und Illustratorin
 Véronique Vendell (* 1942),  französische Schauspielerin

Siehe auch 
 Valerian und Veronique

Weiblicher Vorname